Pleșu ist der Familienname von:

Andrei Pleșu (* 1948), rumänischer Philosoph, Kunsthistoriker und Politiker

Pleșu bezeichnet auch:

Pleșu (Schnelle Kreisch), ein linker Nebenfluss der Schnellen Kreisch im Kreis Cluj in Rumänien.